
Го́нка — соревнование, подразумевающее одновременный старт группы нескольких (двух или более) участников и фиксацию порядка финиша каждого из участников. Особым видом гонок являются матчевые, когда в соревнованиях одновременно участвуют только два соперника, и победитель определяется в результате серии матчей между парами участников.

О гонках как виде спорта 
 Автоспорт — об автомобильных гонках
 Мотоспорт — о мотоциклетных гонках
 Парусный спорт — о гонках на парусных спортивных судах
 На информацию о гонках на других снарядах можно выйти через статью Виды спорта.

Связанные понятия 
 Автосимулятор — о жанре компьютерных игр (в том числе боевые гонки).
 Гонки (электроника) — об ошибке проектирования электронных схем.
 Состояние гонки — об ошибке программирования.
 Гонки — игра на бумаге.
 «Ловушка для людей» (или «Гонки», «Капкан») — сатирический рассказ Роберта Шекли.
 Земельные гонки в США

Топоним 
 Гонка — деревня, Кезский район, Удмуртия, Россия
 Гонки — хутор, Белгородский район, Белгородская область

См. также